La grande speranza bianca (The Great White Hope) –  opera teatrale di Howard Sackler del 1967
 Per salire più in basso (The Great White Hope) – film del 1970 diretto da Martin Ritt